L'Apprentissage de Duddy Kravitz est un roman de Mordechai Richler.
 L'Apprentissage de Duddy Kravitz est un film de Ted Kotcheff.

Voir aussi